Miasta w Stanach Zjednoczonych:
 Ventura w stanie Iowa
 Ventura w stanie Kalifornia
 Ventura w stanie Nowy Meksyk

 Hrabstwo Ventura (ang. Ventura County) – hrabstwo w stanie Kalifornia
 macOS Ventura – system operacyjny Apple